Владимир Гаджев може да се отнася за:

 Владимир Гаджев (р. 1944 г.) – български музикален критик, журналист и преподавател;
 Владимир Гаджев (р. 1987 г.) – български футболист, полузащитник